K17, K-17, K.17 ou K XVII peut faire référence à :
 HNLMS K XVII, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K17, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 K-17 attaque à l'aube, un film italien de John O'Burges ;
 Sonate K. 17, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres